L'expression Oscars du cinéma 1961 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1961 et honorait des films sortis en 1960.

Pour les films sortis en 1961 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1962.